Henry Johnson peut désigner :
 Henry Johnson (1661-1719), un constructeur naval britannique et un député ;
 Henry Johnson (1783-1864), le gouverneur de la Louisiane de 1824 à 1828 ;
 Henry Johnson (1836-1890), artiste français connu sous le pseudonyme Henry Fusino ;
 Henry Johnson (1892-1929), un soldat américain de la Première Guerre mondiale.
 Henry Johnson (1890-1960), un scénariste américain ;

Voir aussi 
 Henry James Johnson (1924-2008), colonel britannique